Гаррева́к, Ґарревак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 50 км на схід від Тулузи, 55 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 201 особи у працездатному віці (15-64 років) 147 були активні, 54 — неактивні (показник активності 73,1%, у 1999 році було 74,8%). З 147 активних працювало 128 осіб (68 чоловіків та 60 жінок), безробітних було 19 (9 чоловіків та 10 жінок). Серед 54 неактивних 19 осіб було учнями чи студентами, 21 — пенсіонером, 14 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 130 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 353,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Гарревак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн